Населённые пункты Псковской области в районах (на П)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Районы

Палкинский

Печорский

Плюсский

Порховский

Псковский

Пустошкинский

Пушкиногорский

Пыталовский

См. также 
Населённые пункты Псковской области в районах (от А до М)
Населённые пункты Псковской области в районах (от Н до О)
Населённые пункты Псковской области в районах (от Р до Я)

Примечания 

Псковская область
Списки:Псковская область